Юдинка — деревня в Муромцевском районе Омской области России. Входит в состав Низовского сельского поселения.

История 
Основана в 1856 году. В 1928 году состояла из 132 хозяйств, основное население — русские. Центр Юдинского сельсовета Мало-Красноярского района Барабинского округа Сибирского края.

География 
Находится на востоке центральной части региона, на реке Тара.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 78 человек мужчин — 36, женщин — 42	(46,2 и 53,8 % соответственно)
 Национальный состав
В 1928 году основное население — русские.

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 97 % от общей численности населения в 127 чел..

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания

Ссылки 
 	
 

Населённые пункты Муромцевского района